Александр Якобсон:
 Якобсон, Александр Анатольевич (род. 1959) — израильский историк, профессор, публицист и политический деятель.
 Якобсон, Александр Серафимович (род. 1951) — белорусский государственный деятель.